Morch ist der Familienname folgender Personen:

 Aegidius Morch der Ältere († 1544), deutscher Verleger und Politiker, Bürgermeister von Leipzig 
 Aegidius Morch der Jüngere († 1561), deutscher Jurist, Bibliothekar und Hochschullehrer 
 Andreas Morch (1524–1594), deutscher Jurist und Hochschullehrer 
 Hedda Hassel Morch, norwegische Philosophin 

Siehe auch:
 Mørch